Calyptronema är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Calyptronema i familjen Symplocostomatidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Enchelidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Calyptronema